Жозеф-Гаспар Таше де ла Пажери () — французский военнослужащий, лейтенант каноников-бомбардиров, шевалье де Сен-Луи.

Биография 
Жозеф-Гаспар Таше де ла Пажери родился в городе Карбе, Мартиника. Предки мальчика приехали на Мартинику в 1726 году, из Франции. Жозеф-Гаспар служил лейтенантом артиллерии Королевского военно-морского флота при Короле — Людовике XV. Вскоре он получил титул рыцаря Сен-Никез. В Труа-Иле отец оставил второму сыну Жозефу-Гаспару наследство — родовое имение Ла-Пажери, пятдесят рабов-негров, сахарные и чайные плантации и титул сахарного и чайного плантатора, а также сеньора Таше. Сам плантатор, приехав в Труа-Иле, надеялся найти счастье, но счастья не нашел. В 1761 году 9 ноября плантатор женился на представительнице самого блестящего семейства на Мартинике — Роз де Клер де Верже де Саннуа. В браке родилось трое дочерей

 Мари Роз Жозефа Таше де ла Пажери, родившаяся в 1763 году 23 июня в Ла-Пажери и умершая в 1814 году 29 мая, в Мальмезоне. Первая Императрица Франции и супруга Наполеона I.
 Катрин-Дезире (1764—1778). Самая недолгожительная из трёх сестёр. Была первой невестой Александра де Богарне, но так как, Катрин умерла в 1778 году, официальной супругой виконта де Богарне стала Роза.
 Мари-Франсуаз (1766—1790). Плантататор назвал её в честь своей матери — Мари-Франсуаз-Роз. Умерла Мари в том же году, что и отец — в 1790 году, тоже, в результате Великой Французской Революции.

Умер Жозеф-Гаспар в 1790 году 6 июня, в Труа-Иле, в результате Революции. Не стоит думать, что сеньор хранил верность супруге. Жозефине, когда та стала Императрицей, припомняться увлечения отца. Ей придётся признать сестру-мулатку, внебрачную дочь Жозефа-Гаспара от куртизанки из Фор-де-Франс.

Примечания

Ссылки 

Военные Франции XVIII века